Карл Вильгельм Ангальт-Цербстский (; , Цербст — , Цербст) — князь Ангальт-Цербста в 1667—1718 годах, представитель Асканиев.

Биография 
Карл Вильгельм — третий сын князя Иоганна VI и его супруги Софии Августы, дочери герцога Фридриха III Гольштейн-Готторпского. На момент смерти отца Карл Вильгельм был ещё несовершеннолетним, регентами при нём выступали в 1667—1674 годах его мать вместе с ландграфом Гессен-Дармштадта Людвигом VI и князем Ангальт-Дессау Иоганном Георгом II.

Карл Вильгельм основал Цербстский замок и лютеранскую церковь Святой Троицы, строительство церкви положило конец многолетнему конфликту с реформатской общиной Цербста, которой была передана церковь Святого Николая. Резиденцией князя длительное время был Евер, который отошёл Цербстскому дому благодаря бабушке Карла Вильгельма, что оспаривалось Данией.

Потомки 
18 июня 1676 года в Галле Карл Вильгельм женился на Софии Саксен-Вейсенфельской, дочери герцога Августа. У них родились:

 Иоганн Август (1677—1742), князь Ангальт-Цербста, женат на принцессе Фридерике Саксен-Гота-Альтенбургской (1675—1709), затем на принцессе Гедвиге Фридерике Вюртемберг-Вейльтингенской (1691—1752)
 Карл Фридрих (1678—1693)
 Магдалена Августа (1679—1740), замужем за герцогом Саксен-Гота-Альтенбурга Фридрихом II (1676—1732)

Предки

Примечания

Ссылки 
 Биография

Аскании
Правители Ангальт-Цербста